Arsuaga ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Arsuaga (* 1966), uruguayischer Regisseur
 Juan Luis Arsuaga (* 1954), spanischer Paläoanthropologe